Глухой губно-губной взрывной — наиболее часто встречающийся согласный звук во многих языках. Этот звук обозначается знаком  в Международном фонетическом алфавите и p в системе X-SAMPA. В русском языке глухой губно-губной взрывной согласный звук произносится как «п», например, в слове «плод».

 Место образования: лабиальный
 Способ образования: Взрывной
 Тип фонации: глухой
 Шумный
 Пульмонический согласный

Распространённость 

Губно-переднеязычные согласные
Взрывные согласные
Губно-губные согласные